

Toponyme 
Plusieurs villes dans le monde portent le nom de Georgetown ou George Town, souvent d'après un des rois britanniques ayant porté le prénom George.

Île de l'Ascension (territoire britannique d'outre-mer) 

 Georgetown, capitale de l'Île de l'Ascension.

Australie 

 George Town en Tasmanie.
 Georgetown dans le Queensland.

Bahamas 
 George Town (Bahamas)

Canada 
 Georgetown (Alberta)
 Georgetown (Ontario)
 Georgetown (Île-du-Prince-Édouard)
 Georgetown (Terre-Neuve-et-Labrador)

États-Unis 
 Georgetown, communauté non-incorporée du comté de Baldwin (Alabama)
 Georgetown, localité d'Alaska dans la Région de recensement de Bethel
 Georgetown (Arkansas)
 Georgetown (Californie)
 Georgetown (Colorado)
 Georgetown (Connecticut)
 Georgetown (Delaware)
 Georgetown (comté de Chatham, Géorgie)
 Georgetown (comté de Quitman, Géorgie)
 Georgetown (Idaho)
 Georgetown (Illinois)
 Georgetown (Indiana)
 Georgetown (Kentucky)
 Georgetown (Louisiane)
 Georgetown (Maine)
 Georgetown (Massachusetts)
 Georgetown Township (Michigan)
 Georgetown (Minnesota)
 Georgetown Township (Minnesota)
 Georgetown (Mississippi)
 Georgetown (New York)
 Georgetown (Ohio)
 Georgetown (comté de Beaver, Pennsylvanie)
 Georgetown (Caroline du Sud)
 Georgetown (Tennessee)
 Georgetown (Texas)
 Georgetown (Washington, D.C.)
 Georgetown (comté de Polk, Wisconsin)
 Georgetown (comté de Price, Wisconsin)
 page h|Georgetown Township

Gambie 
 Georgetown, ancien nom de Janjanbureh, en Gambie.

Guyana 

 Georgetown, capitale du Guyana.

Îles Caïmans 

 George Town, capitale des Îles Caïmans.

Malaisie 
 George Town, capitale de l'État de Penang.

Nouvelle-Zélande 
 Georgetown, Georgetown (Nouvelle-Zélande).

Saint-Vincent-et-les Grenadines 
 Georgetown, chef-lieu de la paroisse de Charlotte.

Universités 

Certaines universités ont aussi pris le nom de Georgetown :

 Université de Georgetown (Washington, D.C., États-Unis)
 Georgetown College à Georgetown (Kentucky, États-Unis)

Télévision 
 Georgetown, un téléfilm de 2011